Sentenza – provvedimento giurisdizionale con il quale il giudice definisce in tutto o in parte la controversia che gli è stata sottoposta
 Sentenza – la sentenza giuridica nel diritto italiano
 Sentenza – forma di espressione breve
 Sentenza – set di espansione per il gioco Magic: l'Adunanza
 Sentenza – rapper francese
 Sentenza – antagonista del film Il buono, il brutto, il cattivo

Pagine correlate 
 La sentenza